Viktoria oder Victoria ist ein häufiger Name für geographische Objekte aller Art.

Nach der US-amerikanischen Datenbank GEOnet Names Server (GNS) gibt es weltweit etwa  2000 Objekte mit Victoria und 7 mit Viktoria im verzeichneten Namen.

Namenkunde 
Unterscheiden lassen sich zwei Fälle:
 Bezug zu lateinisch ‚der Sieg‘ – für Stätten militärischer Siege, aber auch Erfolge bei Expeditionen
 als Allegorie der römischen Göttin
 nach der Hl. Maria vom Siege
 Widmungen für berühmte Persönlichkeiten
 zuallererst im angelsächsischen Raum Queen Victoria, die während der Weltvormachtstellung Großbritanniens regierte (Viktorianisches Zeitalter des 19. Jh.)
 in Skandinavien nach der schwedischen Königin Viktoria von Baden
 seltener nach den Hll. Märtyrinnen Viktoria von Córdoba und  Viktoria von Rom

Varianten sind:
 La Victoria, Victorias (Pl.), , , 
 , , , , 
(zu anderen Sprachvarianten vergl. zum Personennamen Viktoria)

Liste geographischer Objekte (alle Varianten)

Verwaltungseinheiten 

 Victoria (Australien), Bundesstaat in Australien
 Victoria (Südafrika), Distrikt in der ehemaligen Kapkolonie Südafrika
 Departamento Victoria, Provinz Entre Ríos in Argentinien

 Victoria Point, ein Distrikt im Süden Myanmars
 Victoria (Bezirk), ein Bezirk der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Kamerun

Kirchliche Verwaltungseinheiten

Ortschaften

Europa 
 Victoria (Malta), Stadt auf Gozo, Malta
 Victoria (Republik Moldau), Dorf in der Republik Moldau
 Victoria (Rumänien), Stadt im Kreis Brașov, Rumänien
 Victoria (Hlipiceni), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Victoria (Stăuceni), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Victoria (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila, Rumänien
 Victoria (Iași), Gemeinde im Kreis Iași, Rumänien
 Victoria (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea, Rumänien
 in der Antike Victoria (auch Pinnata Castra) in Britannien, heute Inchtuthil, Perth and Kinross, Schottland
 Victoria (Schwarzheide), Wohnplatz in der Stadt Schwarzheide, Brandenburg, Deutschland

Amerika 
Kanada:
 Victoria (British Columbia), Hauptstadt von British Columbia, Kanada

Vereinigte Staaten:
 Victoria (Alabama)
 Victoria (Arkansas)
 Victoria (Georgia)
 Victoria (Illinois)
 Victoria (Indiana)
 Victoria (Kansas)
 Victoria (Kentucky)
 Victoria (Louisiana)
 Victoria (Michigan)
 Victoria (Minnesota)
 Victoria (Mississippi)
 Victoria (Missouri)
 Victoria (New York)
 Victoria (Pennsylvania)
 Victoria (South Dakota)
 Victoria (Tennessee)
 Victoria (Limestone County, Texas)
 Victoria (Texas)
 Victoria (Virginia)
 Victoria (West Virginia)
 Victoria Crossroads (Kentucky)
 Victoria Furnace (Pennsylvania)

Lateinamerika:
 Victoria (Entre Ríos), Hauptstadt des Departamento Victoria der Provinz Entre Ríos in Argentinien
 Victoria (Buenos Aires), Vorort der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires im Partido San Fernando
 Victoria (Chile), Ort in Südchile
 Victoria (El Salvador), Municipio in Departamento Cabañas
 Victoria (Honduras), Gemeinde in Honduras
 Victoria (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 La Victoria (Amazonas), Gemeinde im Departamento Amazonas, Kolumbien
 La Victoria (Boyacá), Gemeinde im Departamento Boyacá, Kolumbien
 La Victoria (Valle del Cauca), Gemeinde im Departamento Valle del Cauca, Kolumbien
 Victoria (Guanajuato), Gemeinde in Mexiko
 Ciudad Victoria, Hauptstadt Tamaulipas’, Mexiko
 Distrikt La Victoria (Lima), Bezirk der Provinz Lima, Peru
 La Victoria (Venezuela), Stadt in Venezuela

Asien 
 Victoria City, in Hongkong, China
 Victoria, heute Bandar Labuan, Malaysia
 Victoria (Laguna), in der Provinz Laguna, Philippinen
 Victoria (Northern Samar), in der Provinz Northern Samar, Philippinen
 Victoria (Oriental Mindoro), in der Provinz Oriental Mindoro, Philippinen
 Victoria (Tarlac), in der Provinz Tarlac, Philippinen

Afrika 
 Victoria Falls, Grenzstadt im Westen von Simbabwe
 Victoria (Seychellen), Port Victoria, Hauptstadt der Republik Seychellen
 Viktoria/Victoria, ehemaliger Name der Stadt Limbe in Kamerun

Australien und Ozeanien 
 Victoria Point (Brisbane), ein Vorort von Brisbane, Queensland
 Victoria Settlement, offizieller Name von Port Essington, Northern Territory
 New Victoria, Namensvariante von Port Essington, Northern Territory

Gewässer 
 Viktoriasee, größter See Afrikas
 Victoria River, verschiedene Flüsse in Australien, Neuseeland, Kanada und der Antarktis
 Viktoriafälle, Wasserfall in Afrika
 Laguna Victoria, Lagune in Bolivien

Sonstige topographische Objekte 
 Viktorialand, Landstrich in der Antarktis
 Große Victoria-Wüste, Wüste in Australien

 Victoria-Insel, zweitgrößte Insel Kanadas

Sonstige Regionen 
 Victoria Falls National Park, Nationalpark in Simbabwe

Plätze, Straßen, Verkehrsbauwerke 

 Viktoria-Luise-Platz, Platz in Berlin-Schöneberg, benannt nach Prinzessin Viktoria Luise
 Victoria Line, Londoner U-Bahn-Linie
 Victoria Station, Londoner Hauptbahnhof
 Viktoria (U-Bahn-Station), Athen

Sonstige Stätten 
 Grube Victoria, Grube in Kreuztal-Littfeld, NRW
 Victoria Point (Melbourne), ein Hochhaus im Hafen von Melbourne
 Victoria University of Wellington, Neuseeland

Zu Kirchen und Kapellen siehe Maria-Victoria-Kirche

Topographische Objekte außerhalb der Erde 
 Victoria, ein kleiner Einschlagkrater in der Meridiani Planum auf dem Mars

Siedlungsname